Teyumbaita (nombre que significa lagarto loro, del tupí-guaraní "lagarto (Teyu´) y loro (Mbaita´)") es un género extinto de rincosaurio hiperodapedontino que vivió durante el Triásico Superior (principios de la etapa del Noriense) en Paleorrota, Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil. Sus fósiles originales, dos cráneos casi completos y un cráneo parcial fueron descubiertos en la parte inferior de la Formación Caturrita y fue asignado originalmente como una especie de Scaphonyx (género ahora considerado como nomen dubium), Scaphonyx sulcognathus. Esta especie fue reasignada a su propio género por Felipe Chinaglia Montefeltro, Max Cardoso Langer y Cesar Leandro Schultz en 2010 y la especie tipo es Teyumbaita sulcognathus.

Material
Se han hallado varios especímenes de T. sulcognathus hasta la fecha:

UFRGS-PV-0232T (holotipo) - Esqueleto parcial con un cráneo casi completo.
UFRGS-PV-0298T - Esqueleto parcial con un cráneo casi completo.
UFRGS-PV-0290T - Esqueleto parcial y cráneo.
UFRGS-PV-0418T - Mandíbula derecha parcial.
UFRGS-PV-0420T - Dentario derecho parcial y restos postcraneales.
UFRGS-PV-0445T - Maxilar parcial.
MCP-683 - Dentario parcial izquierdo.

Filogenia

Un cladograma siguiendo el análisis de Montefeltro, Langer y Schultz (2010):

Notas y referencias

Véase también 
 Paleorrota
 Pangea

Archosauromorpha
Fósiles del Triásico
Fósiles de América del Sur